Чарльз Бонер (; 1815—1870) — английский поэт, писатель и путешественник.

Биография 
Чарльз Бонер родился 29 апреля 1815 года в Уэстоне, близ города Бата .

Долгое время Бонер жил в качестве воспитателя при дворе князя Турн-и-Таксиса в Сент-Эмеране, недалеко от Регенсбурга. Будучи страстным любителем природы и охотником, он принимал живое участие в охотах князя, особенно на диких коз в Баварских Альпах.

Началом своей литературной известности обязан книге «Chamois hunting in the mountains of Bavaria and in the Tyrol» (Лондон, 3 изд. 1862) с иллюстрациями. За этим следовали драма «Cain» (1855); «The new dance of death and other poems» (1857); «Verses» (1858); «Forest creatures» (1861, «Guide to travellers in the plain and on the mountains» (2 изд. 1876) и, как плод его путешествия в Седмиградии: «Transylvania, its products and its people» (с иллюстрациями, 1865).

Чарльз Бонер умер 9 апреля 1870 года в городе Мюнхене. Прожив значительную часть своей жизни в Германии, он с пониманием и сочувствием относился к немецкой жизни, не переставая при этом оставаться истинным англичанином.

Примечания

Литература 
 Hyacinth Holland'. Boner, Charles. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 47, Duncker & Humblot, Leipzig 1903, S. 98 f. 
 «Memoirs and letters of Charles Вoner''», издано Розой М. Кетле (Лондон, 1875, в 2-х томах).

Ссылки 

Путешественники Великобритании
Путешественники XIX века
Охотники Великобритании
Английские поэты
Английские писатели XIX века
Писатели Великобритании XIX века